Torsten Schmidt, atleta tedesco, specialista del lancio del disco
Torsten Schmidt, ciclista tedesco